Sucker (Jonas Brothers) - single van Jonas Brothers
 Sucker (Charli XCX) - album van Charli XCX
 Sucker (film) - Australische film uit 2015